

Toponymes

Plusieurs villes s'appellent Médine (ville en arabe) :

 
 Médine en Arabie saoudite est une ville sainte de l'islam, la deuxième par ordre d'importance.
 Médine est aussi le nom de la province.

 
 Médine au Mali.

 
 Médine à Maurice.

 
 Médine au Sénégal.

Personnalité
 Médine est également un rappeur français.

Homonymie de toponyme